La saison 2010-2011 du Championnat de Grèce de football est la  de la première division grecque. Chacun des seize clubs participant au championnat est confronté à deux reprises aux quinze autres. En fin de saison, les trois derniers du classement général sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de Beta Ethniki, la deuxième division grecque.

C'est l'Olympiakos Le Pirée qui est sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec treize points d'avance sur le tenant du titre, le Panathinaïkos et vingt-trois sur l'AEK Athènes. C'est le  de champion de Grèce de l'histoire du club.

La fin de saison a été agitée. Tout d'abord, le club de l'Iraklis Thessalonique, dernier du classement final, est en faillite et est donc relégué en Delta Ethniki (quatrième division). Une affaire de plus grande ampleur frappe également le championnat avec la découverte d'un vaste scandale de matchs truqués. Deux clubs sont reconnus coupables et immédiatement retrogradés en quatrième division  par la fédération grecque : l'AO Kavala mais surtout l'Olympiakos Volos, cinquième du classement et normalement qualifié pour la Ligue Europa 2011-2012. Ces sanctions ne permettent pas le repêchage parmi l'élite de l'AEL Larissa et du Panserraikos FC, classé  et  et donc condamnés à la descente. Il y a donc cinq clubs promus de D2 lors de la saison suivante.

Qualifications en Coupe d'Europe 
À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Ligue des champions 2011-2012, Les clubs classés entre la  et la  disputent une poule de play-offs : le vainqueur de cette poule obtient son billet pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 2011-2012, les trois autres se qualifient pour la Ligue Europa 2011-2012.

Les 16 participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

En cas d'égalité de points entre 2 équipes ou plus, on utilise les critères suivants pour les départager :
 Points lors des confrontations directes
 Différence de buts lors des confrontations directes

|valign=top align=left width=50%|
Légende

 Tenant du titre Vainqueur de la coupe de Grèce Promu de Beta Ethniki'''

|}

Matchs 

|}

Poule pour la Ligue des champions 
Les quatre clubs démarrent la poule avec un bonus, calculé en fonction du total de points obtenus lors de la première phase et de l'écart de points entre eux.

|}

Tableau d'honneur

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Fédération grecque de football
  RSSSF

2010-2011
Championnat Grece Football 2010-2011 D1
Championnat Grece Football 2010-2011 D1
Grece D1